Les  (archaeoptérodactyloïdes) constituent avec les Eupterodactyloidea l'un des deux infra-ordres de Pterodactyloidea. Ce sont des ptérosaures, un groupe éteint de « reptiles ailés ».

Ils ont vécu du Kimméridgien (Jurassique supérieur) jusqu'à la fin du Crétacé inférieur (Albien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. Leurs fossiles ont été découverts en Europe, en Asie et en Afrique.

Définitions 
Le clade des Archaeopterodactyloidea a été défini en 1996 par le paléontologue brésilien Alexander Kellner, comme le groupe qui renferme les genres Germanodactylus et Pterodactylus ainsi que les familles des Ctenochasmatidae et des Gallodactylidae. En 2003, Kellner redéfinit ce clade à partir d'un nœud correspondant au dernier ancêtre commun de Pterodactylus, Ctenochasma et Gallodactylus ainsi que tous leurs descendants.

Les analyses phylogénétiques conduites par Brian Andres confirment la monophylie des Archaeopterodactyloidea, à la base des ptérodactyloïdes.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de l'étude phylogénétique réalisée en 2018 par Longrich, Martill et Andres lors de la description du genre Kryptodrakon :

L'analyse de 2017 réalisée par Steven Vidovic et David Martill, avant la description de Kryptodrakon était sensiblement différente, en particulier pour les ptérodactyloïdes basaux et la position du clade des Lophocratia :

Voir aussi 
 Phylogénie des Pterosauria
 Kryptodrakon

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1996